Список млекопитающих Бразилии. Общее число видов — 658, согласно REIS (2006).. Согласно второму изданию Annotated Checklist of Brazilian Mammals на 2012 год на территории Бразилии обнаружен 701 вид млекопитающих из 243 родов, 50 семейств и 12 отрядов. Эндемиками Бразилии являются 210 видов. В описании видов млекопитающих встречающихся в Бразилии принимали участие 232 учёных. Наибольшее число видов описано Олдфилдом Томасом (99 видов), Карлом Линнеем (50 видов) и Иоганом Вагнером (34 вида). Наиболее активно новые виды с территории Бразилии описывались в начале XIX века. С 1995 по 2015 год в Бразилии описано 73 вида млекопитающих.

Отряд Опоссумы (Didelphimorphia) 

На территории страны существует 51 вид.

Семейство  
 Род 
  — Cuíca-lanosa, Mucura
  — Cuíca-lanosa, Mucura-chichica
 Род 
  — Cuíca-de-colete
 Род 
 
 Род 
  — Cuíca-d'água
 Род 
  — Gambá-de-orelha-branca
  — Gambá-de-orelha-preta
 
  — Gambá-comum
 Род 
  — Cuíca-de-cauda-grossa, Cuíca-d'água-pequena
 Род 
  — Cuíca-negra-de-quatro-olhos
  — Cuíca-cinza
 
  — Cuíca-verdadeira, Cuíca-cinza-de-quatro-olhos
 Род 
  — Catita, Guaiquica
 
  — Guaiquica, Catita
  — Guaiquica, Catita, Marmosinha
 Род 
 
  — Gambazinha
 Род 
 
 
  — Cuíca-pequena
 
  — Catita-noturna
 
 
 
 Род 
  — Cuíca-cauda-de-rato, Cuíca-marrom
 Род 
  — Catita-pálida
 
 
  — Catita-cinza
 Род 
  — Cuíca-de-três-listras
  — Catita
 
  — Rato-cachorro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
  — Catita-anã-de-rabo-gordo

Отряд

Семейство  
 Род 
  — Preguiça-preta
  — Preguiça-de-três-dedos
  — Preguiça-comum

Семейство  
 Род 
  — Preguiça-de-hoffmann
  — Preguiça-real

Семейство  
 Род 
  — Tamanduaí

Семейство  
 Род 
  — Tamanduá-bandeira
 Род 
  — Tamanduá-mirim

Отряд

Семейство  
 Род 
  — Tatu-de-rabo-mole-grande
  — Tatu-de-rabo-mole-comum
 Род 
  — Tatu-mulita
  — Tatu-de-quinze-quilos
  — Tatu-galinha
  — Tatu-galinha-pequeno
 Род 
  — Tatu-peba
 Род 
  — Tatu-canastra
 Род 
  — Mataco
  — Tatu-bola-da-caatinga

Отряд Рукокрылые (Chiroptera)

Noctilionidae 
 Noctilio leporinus — Morcego-pescador
 Noctilio albiventris — Morcego-buldogue

Emballonuridae 
 Centronycteris maximiliani
 Cormura brevirostris
 Cyttarops alecto
 Diclidurus albus
 Diclidurus ingens
 Diclidurus isabellus
 Diclidurus scutatus
 Peropteryx kappleri
 Peropteryx leucoptera
 Peropteryx macrotis
 Rhynchonycteris naso
 Saccopteryx bilineata
 Saccopteryx canescens
 Saccopteryx gymnura
 Saccopteryx leptura

Mormoopidae 
 Pteronotus gymnonotus
 Pteronotus parnellii
 Pteronotus personatus

Phyllostomidae 
 Ametrida centurio
 Anoura caudifera
 Anoura geoffroyi
 Artibeus concolor
 Artibeus fimbriatus
 Artibeus jamaicensis
 Artibeus lituratus
 Artibeus obscurus
 Carollia brevicauda
 Carollia castanea
 Carollia perspicillata
 Carollia sowelli
 Chiroderma doriae
 Chiroderma trinitatum
 Chiroderma villosum
 Choeroniscus minor
 Chrotopterus auritus
 Dermanura ander
 Dermanura cinerea
 Dermanura glauca
 Dermanura gnoma
 Dermanura phaeotis
 Desmodus rotundus
 Diaemus youngi
 Diphylla ecaudata
 Glossophaga commissarisi
 Glossophaga longirostris
 Glossophaga soricina
 Glyphonycteris sylvestris
 Lampronycteris brachyotis
 Lichonycteris obscura
 Lionycteris spurrelli
 Lonchophylla bokermanni
 Lonchophylla dekeyseri
 Lonchophyllmordax
 Lonchophylla thomasi
 Lonchorhina aurita
 Lonchorhina inusitata
 Lonchorhina marinkellei
 Lophostoma brasiliense
 Lophostoma carrikeri
 Lophostoma silvicolum
 Macrophyllum macrophyllum
 Mesophylla macconnelli
 Micronycteris behnii
 Micronycteris brosseti
 Micronycteris hirsuta
 Micronycteris matses
 Micronycteris megalotis
 Micronycteris microtis
 Micronycteris minuta
 Micronycteris sanborni
 Micronycteris schmidtorum
 Mimon bennettii
 Mimon crenulatum
 Neonycteris pusilla
 Phylloderma stenops
 Phyllostomus discolor
 Phyllostomus elongatus
 Phyllostomus hastatus
 Phyllostomus latifolius
 Platyrrhinus brachycephalus
 Platyrrhinus helleri
 Platyrrhinus infuscus
 Platyrrhinus lineatus
 Platyrrhinus recifinus
 Pygoderma bilabiatum
 Rhinophylla fischerae
 Rhinophylla pumilio
 Scleronycteris ega
 Sphaeronycteris toxophyllum
 Sturnira lilium
 Sturnira tildae
 Tonatia bidens
 Tonatia saurophila
 Trachops cirrhosus
 Trinycteris nicefori
 Uroderma bilobatum
 Uroderma magnirostrum
 Vampyressa pusilla
 Vampyressa thyone
 Vampyriscus bidens
 Vampyriscus brocki
 Vampyrodes caraccioli
 Vampyrum spectrum

Natalidae 
 Natalus stramineus

Furipteridae 
 Furipterus horrens

Thyropteridae 
 Thyroptera discifera
 Thyroptera tricolor

Vespertilionidae 
 Eptesicus brasiliensis
 Eptesicus diminutus
 Eptesicus furinalis
 Histiotus alienus
 Histiotus velatus
 Lasiurus blossevillii
 Lasiurus cinereus
 Lasiurus ebenus
 Lasiurus ega
 Lasiurus egregius
 Myotis albescens
 Myotis levis
 Myotis nigricans
 Myotis riparius
 Myotis ruber
 Myotis simus
 Rhogeessa tumida

Molossidae 
 Cynomops abrasus
 Cynomops paranus
 Cynomops planirostris
 Eumops auripendulus
 Eumops bonariensis
 Eumops glaucinus
 Eumops hansae
 Eumops perotis
 Eumops trumbulli
 Molossops neglectus
 Molossops temminckii
 Molossus bondae
 Molossus molossus
 Molossus rufus
 Neoplatymops mattogrossensis
 Nyctinomops aurispinosus
 Nyctinomops laticaudatus
 Nyctinomops macrotis
 Promops centralis
 Promops nasutus
 Tadarida brasiliensis

Отряд Приматы (Primates)

Cebidae

Callitrichinae 
 Callibella humilis — Sagüi-anão
 Callimico goeldii — Mico-de-goeldi, Calimico
 Callithrix aurita — Sagui-da-serra-escuro
 Callithrix flaviceps — Sagui-da-serra
 Callithrix geoffroyi — Sagüi-de-cara-branca
 Callithrix jacchus — Sagüi-de-tufos-brancos
 Callithrix kuhlii — Sagüi-de-wied
 Callithrix penicillata — Sagüi-de-tufos-pretos
 Cebuella pygmaea — Sagüi-leãozinho
 Leontopithecus rosalia — Mico-leão-dourado
 Leontopithecus chrysomelas — Mico-leão-de-cara-dourada
 Leontopithecus chrysopygus — Mico-leão-preto
 Leontopithecus caissara — Mico-leão-de-cara-preta
 Mico acariensis
 Mico chrysoleucus
 Mico emiliae
 Mico humeralifer — Sagüi-de-santarém
 Mico intermedius
 Mico leucippe
 Mico manicorensis
 Mico marcai
 Mico mauesi
 Mico melanurus
 Mico nigriceps — Sagüi-de-cabeça-preta
 Mico saterei
 Saguinus bicolor — Sagüi-de-coleira, Sauim-de-coleira
 Saguinus fuscicollis — Sagüi-de-cara-suja
 Saguinus imperator — Sagüi-imperador, Sagüi-de-bigode
 Saguinus inustus
 Saguinus labiatus
 Saguinus martinsi
 Saguinus midas
 Saguinus mystax — Sagüi-de-boca-branca, Sagüi-de-bigode-branco
 Saguinus niger
 Saguinus nigricollis

Cebinae 

 Cebus albifrons
 Cebus apella — Macaco-prego
 Cebus kaapori — Macaco-caiarara
 Cebus libidinosus
 Cebus macrocephalus
 Cebus nigritus
 Cebus olivaceus
 Cebus robustus
 Cebus xanthosternos — Macaco-prego-do-peito-amarelo
 Cebus queirozi — Macaco-prego-galego

Saimiriinae 
 Saimiri boliviensis
 Saimiri sciureus — Mico-de-cheiro
 Saimiri ustus
 Saimiri vanzolinii

Aotidae 
 Aotus infulatus
 Aotus nancymaae
 Aotus nigriceps
 Aotus trivirgatus
 Aotus vociferans

Pitheciidae 
 Cacajao calvus — Uacari-branco
 Cacajao melanocephalus — Uacari-preto
 Callicebus baptista
 Callicebus barbarabrownae
 Callicebus bernhardi
 Callicebus brunneus
 Callicebus caligatus
 Callicebus cinerascens
 Callicebus coimbrai — Guigó-de-Coimbra-Filho
 Callicebus cupreus
 Callicebus donacophilus
 Callicebus dubius
 Callicebus hoffmannsi
 Callicebus lucifer
 Callicebus lugens
 Callicebus melanochir
 Callicebus moloch
 Callicebus nigrifrons
 Callicebus pallescens
 Callicebus personatus
 Callicebus purinus
 Callicebus regulus
 Callicebus stephennashi
 Callicebus torquatus — Sauí-de-coleira, Japuçá-de-coleira
 Chiropotes albinasus — Cuxiú-de-nariz-branco
 Chiropotes chiropotes
 Chiropotes israelita
 Chiropotes sagulatus
 Chiropotes satanas — Cuxiú-preto
 Chiropotes utahicki
 Pithecia albicans — Parauacu-branco, Macaco-cabeludo
 Pithecia irrorata
 Pithecia monachus
 Pithecia pithecia — Parauacu-preto

Atelidae 
 Alouatta belzebul — Guariba-preto
 Alouatta caraya — Bugio-do-pantanal
 Alouatta guariba — Bugio, Guariba, Macaco-uivador
 Alouatta nigerrima
 Alouatta seniculus — Guariba-vermelho, Bugiu-ruivo
 Alouatta ululata — Guariba-de-mãos-ruivas
 Ateles belzebuth — Coatá-branco
 Ateles chamek
 Ateles marginatus — Coatá-de-testa-branca
 Ateles paniscus — Macaco-aranha, Coatá-de-cara-vermelha
 Brachyteles arachnoides — Muriqui
 Brachyteles hypoxanthus — Muriqui-do-norte
 Lagothrix cana
 Lagothrix lagothricha — Macaco-barrigudo
 Lagothrix poeppigii

Отряд Хищные (Carnivora)

Canidae 
 Atelocynus microtis — Cachorro-do-mato-de-orelha-curta
 Cerdocyon thous — Graxaim-do-mato
 Chrysocyon brachyurus — Lobo-guará
 Pseudalopex gymnocercus — Graxaim|Graxaim-do-campo
 Pseudalopex vetulus — Raposa-do-campo
 Speothos venaticus — Cachorro-do-mato-vinagre

Felidae 

 Felis catus 
 Herpailurus yaguarondi
 Leopardus pardalis 
 Leopardus tigrinus 
 Leopardus wiedii 
 Lynchailurus braccatus
 Oncifelis geoffroyi
 Panthera onca 
 Puma concolor

Mustelidae 
 Eira barbara — Irara
 Galictis cuja — Furão-pequeno
 Galictis vittata — Furão-grande
 Lontra longicaudis — Lontra
 Mustela africana — Doninha-amazônica
 Mustela frenata
 Pteronura brasiliensis — Ariranha

Mephitidae 
 Conepatus chinga — Zorrilho
 Conepatus semistriatus — Cangambá

Otariidae 
 Arctocephalus australis
 Arctocephalus tropicalis
 Otaria flavescens

Phocidae 
 Hydrurga leptonyx
 Lobodon carcinophagus
 Mirounga leonina

Procyonidae 

 Bassaricyon beddardi — Gogó-de-sola
 Nasua nasua — Quati
 Potos flavus — Jupará
 Procyon cancrivorus — Mão-pelada

Отряд Китопарнокопытные (Cetartiodactyla)

Инфраотряд Китообразные (Cetacea)

Balaenidae 
 Eubalaena australis — Baleia-franca-austral

Balaenopteridae 
 Balaenoptera acutorostrata — Baleia-minke
 Balaenoptera borealis — Baleia-sei
 Balaenoptera edeni — Baleia-de-bryde
 Balaenoptera musculus — Baleia-azul
 Balaenoptera physalus — Baleia-fin
 Megaptera novaeangliae — Baleia-jubarte

Delphinidae 
 Delphinus delphis
 Feresa attenuata — Карликовая косатка
 Globicephala macrorhynchus — Baleia-piloto-de-altea-curta
 Globicephala melas — Baleia-piloto-de-aleta-longa
 Grampus griseus — Golfinho-de-risso
 Lagenodelphis hosei — Golfinho-de-fraser
 Lissodelphis peronii -
 Orcinus orca — Orca
 Peponocephala electra — Golfinho-cabeça-de-melão
 Pseudorca crassidens — Falsa-orca
 Sotalia fluviatilis — Boto-cinza
 Stenella attenuata — Golfinho-pintado-pantropical
 Stenella clymene — Golfinho-clímene
 Stenella coeruleoalba — Golfinho-listrado
 Stenella longirostris — Golfinho-rotador
 Steno bredanensis — Golfinho-de-dentes-rugosos
 Tursiops truncatus — Golfinho-nariz-de-garrafa

Phocoenidae 
 Phocoena spinipinnis — Boto-de-burmeister

Physeteridae 
 Physeter macrocephalus — Cachalote

Platanistidae 
 Inia geoffrensis — Boto-cor-de-rosa
 Pontoporia blainvillei — Franciscana

Ziphiidae 
 Berardius arnuxii -
 Hyperoodon planifrons — Baleia-bicuda-de-cabeça-plana-do-sul
 Mesoplodon densirostris — Baleia-bicuda-de-blainville
 Mesoplodon grayi — Baleia-bicuda-de-gray
 Ziphius cavirostris — Baleia-bicuda-de-cuvier

Отряд Сирены (Sirenia)

Trichechidae 
 Trichechus inunguis — Peixe-boi
 Trichechus manatus — Peixe-boi-marinho

Отряд Непарнокопытные (Perissodactyla)

Tapiridae 
 Tapirus terrestris — Anta-brasileira|Anta

Отряд Парнокопытные (Artiodactyla)

Suidae 
 Sus scrofa — Javali (Introduzido)

Tayassuidae 
 Pecari tajacu — Cateto, Caititu
 Tayassu pecari — Queixada
 Pecari maximus

Cervidae 
 Axis axis — (Introduzido)
 Blastocerus dichotomus — Cervo-do-pantanal
 Mazama americana — Veado-mateiro
 Mazama gouazoubira — Veado-catingueiro
 Mazama nana — Veado-bororó-do-sul
 Mazama bororo — Veado-bororó
 Odocoileus virginianus — Veado-galheiro
 Ozotoceros bezoarticus — Veado-campeiro

Отряд Грызуны (Rodentia)

Sciuridae 
 Microsciurus flaviventer
 Sciurillus pusillus
 Sciurus aestuans
 Sciurus gilvigularis
 Sciurus ignitus
 Sciurus igniventris
 Sciurus spadiceus

Myocastoridae 

 Myocastor coypus — Nutria, Coipo ou Ratão-do-banhado

Muridae 
 Rattus norvegicus — Ratazana
 Rattus rattus — Rato, Rato-preto, Rato-do-telhado
 Mus musculus — Camundongo

Cricetidae 
 Abrawayaomys ruschii
 Akodon azarae
 Akodon cursor
 Akodon lindberghi
 Akodon montensis
 Akodon mystax
 Akodon paranaensis
 Akodon reigi
 Akodon sanctipaulensis
 Akodon serrensis
 Bibimys labiosus
 Blarinomys breviceps
 Brucepattersonius albinasus
 Brucepattersonius griserufescens
 Brucepattersonius igniventris
 Brucepattersonius iheringi
 Brucepattersonius soricinus
 Calomys callosus
 Calomys laucha
 Calomys tener
 Calomys tocantinsi
 Delomys dorsalis
 Delomys sublineatus
 Graomys griseoflavus
 Holochilus brasiliensis
 Holochilus sciureus
 Juliomys pictipes
 Juliomys rimofrons
 Juscelinomys talpinus
 Juscelinomys vulpinus
 Kunsia tomentosus
 Lundomys molitor
 Microakodontomys transitorius
 Neacomys dubosti
 Neacomys guianae
 Neacomys minutus
 Neacomys musseri
 Neacomys paracou
 Neacomys spinosus
 Neacomys tenuipes
 Necromys lasiurus
 Nectomys squamipes
 Oecomys auyantepui
 Oecomys bicolor
 Oecomys cleberi
 Oecomys concolor
 Oecomys mamorae
 Oecomys paricola
 Oecomys rex
 Oecomys roberti
 Oecomys trinitatis
 Oligoryzomys chacoensis
 Oligoryzomys delticola
 Oligoryzomys eliurus
 Oligoryzomys flavescens
 Oligoryzomys fulvescens
 Oligoryzomys microtis
 Oligoryzomys nigripes
 Oligoryzomys stramineus
 Oryzomys angouya
 Oryzomys emmonsae
 Oryzomys laticeps
 Oryzomys macconnelli
 Oryzomys marinhus
 Oryzomys nitidus
 Oryzomys perenensis
 Oryzomys russatus
 Oryzomys seuanezi
 Oryzomys subflavus
 Oryzomys yunganus
 Oxymycterus amazonicus
 Oxymycterus angularis
 Oxymycterus caparaoe
 Oxymycterus hispidus
 Oxymycterus nasutus
 Oxymycterus roberti
 Oxymycterus rufus
 Phaenomys ferrugineus
 Pseudoryzomys simplex
 Rhagomys rufescens
 Rhipidomys gardneri
 Rhipidomys leucodactylus
 Rhipidomys macconnelli
 Rhipidomys mastacalis
 Rhipidomys nitela
 Scapteromys tumidus
 Scolomys ucayalensis
 Sigmodon alstoni

 Sigmodon hispidus
 Thalpomys cerradensis
 Thalpomys lasiotis
 Thaptomys nigrita
 Wiedomys pyrrhorhinos
 Wilfredomys oenax
 Zygodontomys brevicauda

Erethizontidae 
 Chaetomys subspinosus
 Coendou insidiosus
 Coendou melanurus
 Coendou nycthemera
 Coendou prehensilis
 Coendou roosmalenorum
 Coendou spinosus
 Coendou villosus

Dinomyidae 
 Dinomys branickii

Caviidae 
 Cavia aperea
 Cavia fulgida
 Cavia intermedia
 Cavia magna
 Cavia porcellus
 Galea flavidens
 Galea spixii
 Kerodon acrobata
 Kerodon rupestris

Hydrochaeridae 
 Hydrochaeris hydrochaeris

Dasyproctidae 
 Dasyprocta azarae
 Dasyprocta fuliginosa
 Dasyprocta leporina
 Dasyprocta prymnolopha
 Dasyprocta punctata
 Myoprocta acouchy
 Myoprocta pratti

Cuniculidae 
 Cuniculus paca

Ctenomyidae 
 Ctenomys brasiliensis
 Ctenomys flammarioni
 Ctenomys lami
 Ctenomys minutus
 Ctenomys nattereri
 Ctenomys rondoni
 Ctenomys torquatus

Echimyidae 
 Callistomys pictus — Rato-do-cacau
 Carterodon sulcidens
 Clyomys bishopi
 Clyomys laticeps
 Dactylomys boliviensis
 Dactylomys dactylinus
 Echimys chrysurus
 Echimys grandis
 Euryzygomatomys guiara
 Euryzygomatomys spinosus
 Isothrix bistriata
 Isothrix negrensis
 Isothrix pagurus
 Kannabateomys amblyonyx
 Lonchothrix emiliae
 Makalatmacrura
 Mesomys hispidus
 Mesomys occultus
 Mesomystimulax
 Phyllomys blainvilii
 Phyllomys brasiliensis
 Phyllomydasythrix
 Phyllomys kerri
 Phyllomys lamarum
 Phyllomys lundi
 Phyllomys mantiqueirensis
 Phyllomys medius
 Phyllomys nigrispinus
 Phyllomys pattoni
 Phyllomys thomasi
 Phyllomys unicolor
 Proechimys amphichoricus
 Proechimys brevicauda
 Proechimys cayennensis
 Proechimys cuvieri
 Proechimys echinothrix
 Proechimys gardneri
 Proechimys goeldii
 Proechimys hoplomyoides
 Proechimys kulinae
 Proechimys longicaudatus
 Proechimymyosuros
 Proechimys oris
 Proechimys pattoni
 Proechimys quadruplicatus
 Proechimys simonsi
 Proechimys steerei
 Thrichomys apereoides
 Trinomys albispinus
 Trinomys dimidiatus
 Trinomys eliasi
 Trinomys gratiosus
 Trinomys iheringi
 Trinomys mirapitanga
 Trinomys moojeni
 Trinomys paratus
 Trinomys setosus
 Trinomys yonenagae

Отряд Зайцеобразные (Lagomorpha)

Leporidae 
 Lepus europaeus
 Sylvilagus brasiliensis

Примечания

Литература 
 Costa, L.P. et. al. (2005). Mammal Conservation in Brazil. Conservation Biology 19(3): 672—679. 
 MMA — Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção — Mamíferos 
 WILSON, D. E.; REEDER, D. M. (Eds.) (2005). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. 3ª edição. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 2 v., 2.142 p.

См. также 
 Птицы Бразилии
 Список рептилий Бразилии
 Список амфибий Бразилии

Фауна Бразилии

Бразилия
Списки:Бразилия